En este año de 1602 Luis Fajardo y Chacón al retornar al mando de la Armada de la Guarda de Indias, dando escolta a la Flota de Tierra Firme a las órdenes de don Francisco del Corral con 8 galeones en total, se encuentra a la altura del Cabo de San Vicente con dos escuadras corsarias inglesas, una al mando de Sir Richard Lewson y la segunda al de William Monson, sumando 20 velas, el lugar era conocido por ellos por ser punto de arribada obligado de las Flotas. 

En el combate, los ingleses perdieron la almiranta, apresada y los españoles un patache de aviso que fue sorprendido; después de un largo enfrentamiento dieron por imposible poder conseguir más, por ello ya muy castigados cazaron viento y se alejaron, los enemigos no eran conocedores que en las bodegas de los buques españoles se transportaban setenta millones de reales, los cuales fueron felizmente desembarcados, siendo casi seguro la mayor cantidad transportada en un solo viaje. 

El patache al mando de don Pedro de Vargas Salazar al no interesarles fue puesto en libertad tres días más tarde, regresando a la bahía de Cádiz.

Bibliografía 

Fernández Duro, Cesáreo.: Disquisiciones Náuticas. Facsímil. Madrid, 1996. 6 Tomos.

Fernández Duro, Cesáreo.: La Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Est. Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra» 9 tomos. Madrid, 1895-1903.

VV. AA.: Colección de documentos inéditos para la historia de España. Facsímil. Kraus Reprint Ltd. Vaduz, 1964. 113 tomos. Utilizado el tomo 60. Historia de Felipe III por Bernabé de Vivanco. Pág. 404. Esta obra es conocida como el CODOIN. Abreviatura de Colección de Documentos Inéditos de la Historia de España.

Armada
Armada
Batallas navales en el océano Atlántico
Batallas de Inglaterra del siglo XVII
Batallas de la Armada de España
Inglaterra de los Tudor
Marina Real británica